Aucune liste de nombres premiers finie ne peut être exhaustive car il existe une infinité de nombres premiers. On ne connaît d’ailleurs pas non plus de formule simple produisant une telle liste.

Des listes plus longues de nombres premiers sont disponibles, notamment sur les sites de :
 l'encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers (OEIS) ;
 l'université d'Utah (U) ;
 l'université du Tennessee at Martin (UTM) ;
 l'université d'Arizona (Chris Caldwell) ;
 Gérard Villemin.

Les  premiers nombres premiers 
Les paires de nombres premiers jumeaux sont en gras. Les paires de paires (ou quadruplets), séparées seulement par 4 unités, et beaucoup plus rares, sont en . Ces quadruplets, comme les simples paires, sont heuristiquement en nombre infini, comme l'affirme (de façon quantitativement plus précise) la conjecture de Bateman-Horn.

Suites remarquables de nombres premiers 

De nombreuses suites de nombres premiers possèdent des propriétés remarquables. Par exemple, les nombres premiers jumeaux (tels 3 et 5) ou les nombres de Mersenne premiers tels que 7 ou 31 (et dont sont notamment issus les plus grands nombres premiers connus).

Répartition des nombres premiers 

Répartition des nombres premiers jusqu'à :

 4 nombres premiers sont inférieurs à 10,
 25 nombres premiers sont inférieurs à 100,
 168 nombres premiers sont inférieurs à  ,
  nombres premiers sont inférieurs à  ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à  , 
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à ,
  nombres premiers sont inférieurs à .

Plus généralement, l'étude de la répartition des nombres premiers, en particulier le théorème des nombres premiers, montre que la proportion des nombres premiers compris entre  (zéro) et une borne supérieure  (entière ou réelle) diminue, pour tendre vers 0 comme l'inverse du logarithme  (soit très lentement), lorsque  tend vers +∞.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 

 Formules pour les nombres premiers

Liens externes 

  www.rsok.com « Some Prime Numbers » (Interface vers une liste des premiers 98 millions de nombres premiers, inférieurs à )
  www.bigprimes.net « Bigprimes.net » (Les 1 milliard 400 millions premiers nombres premiers)
  mathworld.wolfram.com « MathWorld » : Number Theory > Prime Numbers > Prime Number Sequences
 nombrespremiersliste.free.fr « Les nombres premiers » (Liste simple des nombres premiers jusqu'à )

Nombre premier
Premiers